Doug Jones (ur. 1960) – amerykański aktor
 Doug Jones (ur. 1954) – amerykański senator
 Doug Jones (ur. 1937; zm. 2017) – amerykański  bokser
 Doug Jones – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Doug Jones – amerykański zawodnik curlingu
 Doug Jones – amerykański  bejsbolista